El nom Cidipe o Cidipa () s'atribueix a quatre persones de la Mitologia Grega.

 Cidipe va ser la mare de Kleobis i Biton. Cidipe, una adoradora d'Hera, va fer un festival en honor de la deessa. Impressionada per la fortalesa i devoció dels fills de Cidipe, la deessa Hera va matar ràpidament aquests fills com el millor que els podia concedir. Així ho relata Herodot.

 Herodot no menciona el nom de la mare. La primera menció del nom és de Plutarc, Frag. 133 (Stobaeus 4.52.43) " ...".

 Cidipe o Cidipa era filla d'Hegetoria i Òquim. Es va casar amb el germà d'Òquim, Cèrcaf, qui heretà l'illa de Rodes.
 Cidipe era el nom d'una de les Nereides, filles de Nereus i Doris.
 Cidipe era una noia d'Atenes obligada a casar-se amb Acontios.

Referències 

Personatges de la mitologia grega